Kombikraftwerk bezeichnet
 in der Regel ein Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk
 seltener ein Kraftwerk, das mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet
 allgemein ein Kraftwerk oder ein virtuelles Kraftwerk, das verschiedene Prozesse oder Energiequellen kombiniert